El término de origen francés vis a vis puede referirse a:
 Vis a vis, encuentro ‘cara a cara’.
 Vis a vis, una serie de televisión española producida por Globomedia para Antena 3 (2015-2016) y FOX España (2018-2019).
 Vis à vis (8 de abril de 1998), el episodio 20 de la cuarta temporada de Star Trek: Voyager.
 Vis a vis (1991), álbum del cantante gallego de flamenco El Luis.
 Vis a vis, carruaje arrastrado por caballos, en el que los pasajeros se sientan de frente, cara a cara. Todavía a principios del siglo XXI, los constructores de carruajes amish en el medio Oeste estadounidense, producen este tipo de carros.

Enlaces externos